Морфоло́гия (от  «форма» +  «учение»):
 
 Морфология (биология) — наука о форме и строении организмов.
 Морфология искусства — наука о классификации искусства на роды, виды, разновидности, жанры.
 Морфология (лингвистика) — раздел грамматики, изучающий части речи, их категории и формы слов. Например:
 Морфология русского языка — дисциплина, основным объектом изучения которой являются слова русского языка и их значимые части.
 Морфология китайского языка — дисциплина, основным объектом изучения которой являются слова китайского языка и их значимые части.
 Морфология английского языка — дисциплина, основным объектом изучения которой являются слова английского языка и их значимые части.
 Морфология месторождений — форма месторождений полезных ископаемых или отдельных их рудных тел.
 Морфология наноструктур — совокупная характеристика нанообъектов, включающая в себя их размер, форму и пространственную организацию (агрегатную структуру).
 Морфология растений — раздел ботаники, наука о закономерностях строения и процессах формообразования растений.
 «Морфология сказки» — работа В. Я. Проппа, опубликованная в 1928 году, в которой автор раскрывает строение сказок.
 Морфология человека — раздел физической антропологии, подразделяется на соматологию и мерологию.

См. также 
 Геоморфология — наука о рельефе суши, дна океанов и морей.
 Математическая морфология — теория и техника анализа и обработки геометрических структур, основанная на теории множеств, топологии и случайных функциях.

Примечания